Хло́пово Городи́ще — село в Зубцовском районе Тверской области. Входит в состав Дорожаевского сельского поселения.

География 
Деревни находятся на берегу реки Шоша в 6 км на северо-восток от центра поселения деревни Дорожаево и в 66 км на северо-восток от райцентра города Зубцова.

История 

В 1761 году в селе была построена каменная Богородицерождественская церковь с 3 престолами.

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Дорожаевской волости Зубцовского уезда Тверской губернии. 

До революции 1917 года — имение. Документы Тверского областного музея сохранили имя последней владелицы имения — Анны Федоровны Ремер, жены сенатора и тайного советника.

С 1929 года деревня являлась центром Хлопово-Городищенского сельсовета Погорельского района Ржевского округа Западной области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1960 года — в составе Дорожаевского сельсовета Зубцовского района, с 1994 года — в составе Дорожаевского сельского округа, с 2005 года — в составе Дорожаевского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
В советское время работал пионерский лагерь «Воробышек»

Достопримечательности 
В деревне располагается бывшая усадьба князей Нарышкиных.

Примечания

Ссылки 
  Хлопово Городище на Викимапии
 Наталья Козлова. Мрачные тайны старинной усадьбы/В бывшем дворянском гнезде новые русские хоронили своих // Российская Газета, 04.10.2003,Неделя № 0(3313)

Населённые пункты Зубцовского района